Independence Stadium (Gambia)
 Independence Stadium (Namibia)
 Independence Stadium (Zambia)